Bondsvergadering (Bundesversammlung) is een parlementaire vergadering en wordt in drie landen gebruikt:
Bondsvergadering (Duitsland)
Bondsvergadering (Zwitserland)
Bondsvergadering (Oostenrijk)